Атнилов Даниил Атнилович (1913—1968) — горско-еврейский (татский) поэт.

Биография 
Даниил Атнилов родился в Дербенте (ныне в Дагестане) в 1913 году. Среднее образование получил в 1933—1936 годах в редакционно-издательском техникуме в Москве. Работал в Дагестанском книжном издательстве редактором татского отдела. В июне 1941 года окончил филологический факультет Дагестанского педагогического института.

Участвовал в Великой Отечественной войне: сначала был разведчиком, а после ранения стал военным корреспондентом. После окончания войны работал в одной из махачкалинских газет. С начала 1950-х годов жил в Москве.

Творчество 
Первые стихотворения Атнилова были опубликованы в начале 1930-х годов в дербентской газете «Захметкеш». Во второй половине 1930-х принимал активное участие в издании татской учебной и художественной литературы. Его стихи вошли в составленный им же первый татский литературный альманах. Занимался переводом на горско-еврейский язык классиков русской поэзии. После войны активно занимался обработкой и публикацией горско-еврейского фольклора и литературы, продолжая при этом писать стихи. В 1948 году вышел его первый поэтический сборник «Волны сердца». За ним последовали сборники «Светлые черты», «Образ времени», «Верная звезда», «Цветы человечества» и другие. Также Атнилов много писал для детей: сборники «Первый урок», «Дети такие мне нравятся очень», «Мальчик Нахшун и его друзья». Атнилов внёс заметныйй вклад в горско-еврейскую поэзию, обогатил её новыми темами, образами и художественными решениями.

Д. Атнилов с 1949 года член Союза писателей СССР.

Примечания

Ссылки 
 
 Горско-еврейская литература

Выпускники филологического факультета Дагестанского государственного университета
Члены Союза писателей СССР
Горско-еврейские поэты
Поэты России
Поэты СССР
Поэты Дагестана
Поэты Дербента